Shimmer steht für:

 die Überlagerung der Grundfrequenz eines Sprachsignals mit einem Rauschen, so das Unregelmäßigkeiten in der Amplitude auftreten, siehe Mikroprosodie
 Shimmer Women Athletes, eine Wrestling Organisation